Lucio Arrunzio è il nome di due personaggi della storia romana (padre e figlio):

Lucio Arrunzio, console nel 22 a.C. e padre dell'omonimo console del 6 d.C.;
Lucio Arrunzio, console nel 6 d.C. e figlio del console del 22 a.C.
Lucio Arrunzio Camillo Scriboniano, console nel 32 d.C.